L'équipe d'Espagne de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2013 qui se tient au Brésil du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Coupe du monde 2010.

Les Espagnols terminent finalistes et ils affichent un bilan de quatre victoires et une défaite en cinq matchs. Ils se classent premiers du groupe B, puis ils battent l'Italie en demi-finale et perdent contre le Brésil en finale.

À titre individuel, Fernando Torres termine, avec cinq réalisations, meilleur buteur du tournoi.

Résultats 

En remportant la Coupe du monde 2010, l'Espagne a obtenu sa qualification pour la Coupe des confédérations qui se dispute au Brésil du 15 au , un an avant la Coupe du monde 2014. L'Espagne est versée dans le même groupe que l'Uruguay, Tahiti et le Nigéria. L'Espagne bat l'Uruguay 2 à 1 avec des buts de Pedro et Soldado puis domine facilement Tahiti 10 à 0 avec un quadruplé de Fernando Torres, un triplé de David Villa, un doublé de Silva et un but de Mata. Le score de ce match constitue l'écart le plus important de l'histoire de la Coupe des confédérations. Lors du troisième match, l'Espagne bat le Nigeria 3-0, grâce à un doublé de Jordi Alba et une tête de Torres.

Le , l'Espagne bat en demi-finale l'Italie lors de la séance de tirs au but (7 à 6, 0 à 0 après le temps réglementaire) et affronte le Brésil en finale face à qui elle perd sur le score de 3 à 0. La Roja lors de ce match peine à s'affirmer et est vite dépassée par l'énergie et le talent des jeunes de la séléçao. En milieu de seconde mi-temps, Sergio Ramos rate un penalty en cadrant mal sa frappe qui aurait pu changer le cours du jeu.

Phase de groupes 
L'Espagne évolue dans le groupe B de cette édition de la Coupe des confédérations. Il est opposé à l'Uruguay, à Tahiti et au Nigeria.

|}

Espagne-Uruguay

Espagne-Tahiti

Nigeria-Espagne

Demi-finale

Espagne-Italie

Finale

Brésil-Espagne

Effectif 

Sélectionneur : Vicente del Bosque

Références 

Coupe des confédérations 2013
Espagne